Klímek je české příjmení. Přechýlenou variantou je Klimková. Jméno Klímek pochází z latinského osobního jména Klement – znamená "vlídný, milostivý, laskavý a mírný".

Příjmení Klimek / Klímek nosí více různých osobností:

mužská podoba:
 Adolf Klimek (1895–1990) – český a československý politik ČSL a exulant
 Adolf Klímek (vědec) (1921–2009) – český inženýr-elektrotechnik
 Antonín Klimek (1937–2005) – český historik
 Boris Klimek (* 1984) – slovenský a český produktový designér
 David Klímek (* 1992) – český hokejový útočník
 Edmund Klímek (1892–1942) – československý legionář, důstojník a odbojář popravený nacisty
 Eduard Klimek (1946–2017) – český silniční motocyklový závodník
 Hynek Klimek (* 1945) – český literát, novinář a publicista
 Johnny Klimek (* 1962) – australský skladatel filmové hudby a hudební producent
 Julius Klimek (1897–1950) – český a československý římskokatolický kněz, pedagog, politik ČSL
 Libor Klimek (* 1985) – slovenský právník a vysokoškolský učitel
 Ludvík Klímek (1907–1959) – český umělec a malíř
 Lukáš Klimek (* 1986) – český hokejový útočník
 Miloš Klimek (1924–1982) – slovenský fotbalista
 Petr Klímek (* 1974) – český ekonom a docent
 Tomáš Klimek (* 1979) – český historik

ženská podoba
 Klimková

Související články 
 Klement
 Klimko
 Klimíček

Česká příjmení